Група Б на Свјетском првенству 2018 одржана је од 15 до 25 јуна 2018. У групи су играле: Португалија, Шпанија, Мароко и Иран. Двије првопласиране репрезентације прошле су међу најбољих 16, гдје се укрштају са групом А.

Шпанија је заузела прво мјесто, док је Португалија била друга, обје са по пет бодова. Иран је завршио трећи, са четири бода, али је могао да прође даље; у последњем, трећем колу, на утакмици са Португалијом, Мехди Тареми је у 94. минуту промашио стопостотну шансу за побједу Ирана и пролаз у осмину финала.

Побједник групе Б играће у осмини финала са другопласираним из групе А, док ће другопласирани из групе Б играти против првопласираног из групе А. У четвртфиналу укрштају се са групама Ц и Д, те ће тако побједник групе Б у евентуалном четвртфиналу играти са бољим из дуела побједника групе Д и другопласираног из групе Ц; док ће другопласирани из групе Б играти против бољег из дуела побједника групе Ц и другопласираног из групе Д.

Тимови

Занимљивости 

 Ово је пето учешће на Свјетском првенству за Иран, а на претходна четири остварили су само једну побједу, против Сједињених Америчких Држава на Свјетском првенству 1998 2:1.
 Иран је трећа репрезентација која је обезбиједила пласман на Свјетско првенство 2018, након домаћина Русије и Бразила.
 Кристијано Роналдо је у квалификацијама за Свјетско првенство 2018. постигао 15 голова за Португалију и други је најбољи стријелац квалификација.
 Шпанија је држала прво мјесто на ФИФА ранг листи од 2008 до 2013, освојивши у том периоду два Европска и једно Свјетско првенство, док на првенству 2014 није прошла групну фазу.
 Првенство 2018. је прво за Мароко након 20 година. На претходна четири прошли су групну фазу само 1986, гдје су са 1:0 поражени од Западне Њемачке.

Међусобни дуели

Португалија — Шпанија 

Шпанија и Португалија први пут састали су се у децембру 1921, Шпанија је славила 3:1. Последњи пут играли су у полуфиналу Европског првенства 2012, Шпанија је славила 4:2 након једанаестераца. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Мароко — Иран 

Иран и Мароко састали су се једини пут у оквиру LG купа 2002, меч је завршен 1:1, Иран је славио 4:3 након једанаестераца. Пријатељски меч је требало да буде одигран у јануару 2017, али је отказан.

Шпанија — Мароко 

Шпанија и Мароко састали су се два пута, оба пута 1961, у квалификацијама за Свјетско првенство 1962. Шпанија је славила 1:0 и 3:2 У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Иран — Португалија 

Португалија и Иран први пут састали су се у јуну 1972, у оквиру Бразилског купа независности, Поругалци су славили 2:0. Други и последњи пут играли су у групној фази на Свјетском првенству 2006, Португал је био бољи 2:0. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Шпанија — Иран 

Шпанија и Иран се нису састајали раније.

Португалија — Мароко 

Португалија и Мароко једини пут играли су у групној фази на Свјетском првенству 1986, Мароко је славио 3:1. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Резултати 

Сва наведена времена су по Средњоевропском времену, Које се користи у Србији, Црној Гори и региону.

1 коло

Мароко — Иран

Португал — Шпанија

2 коло

Португал — Мароко

Иран — Шпанија

3 коло

Иран — Португал

Шпанија — Мароко

Табела и статистика

Листа стријелаца 

Аутоголови

  Азиз Бухадуз (против Ирана)

Фер плеј 

Фер плеј поени коришћени су за одлучивање позиција на табели у случају истог броја бодова и исте гол разлике, тим са најмањим бројем негативних поена заузима бољу позицију. Рачунати су на основу добијених жутих и црвених картона у свакој утакмици групне фазе посебно, по следећем принципу:
 жути картон — минус 1 поен;
 други жути картон (индиректан црвени картон) — минус 3 поена;
 директан црвени картон — минус 4 поена;
 жути картон, а затим директан црвени картон — минус 5 поена.

Само једна казна је примјењивана за истог играча на једној утакмици.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Група Б на сајту ФИФА 
 Група Б на сајту worldfootball.net

Светско првенство у фудбалу 2018.